Dagmar steht für:
 Dagmar, ein weiblicher Vorname
 Dagmar, ehemalige US-amerikanische Automarke von M. P. Moller Motor Car Company
 (1669) Dagmar, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 DAGMAR-Formel zur Werbewirksamkeit